

Aziende 
 Straker-Squire – casa automobilistica britannica attiva nella produzione di carri a vapore e in seguito di autovetture

Persone 
 Chris Squire (1948-2015) – bassista e cantante britannico
 Jeff Squire (1951) – ex rugbista a 15 britannico
 John Squire (1962) – musicista inglese
 John M Squire (1945) – biofisico britannico
 Larry Squire (1941) – psichiatra e psicologo statunitense
 Liam Squire (1991) – rugbista a 15 neozelandese
 Matt Squire (1976) – produttore discografico e musicista statunitense
 Norman Squire (1909-1974) – giocatore di snooker australiano
 Robbie Squire (1990) – ciclista statunitense
 William Barclay Squire (1855-1927) – musicologo e librettista britannico
 William Squire (1917-1989) – attore e doppiatore britannico

Altro 
 Squire (scudiero) – termine, con significato diverso, usato in ambito militare
 Squire o Esquire – titolo nobiliare britannico; il suo utilizzo col tempo divenne di tipo residuale, atto ad indicare in generale colui che è esperto nella gestione della cosa pubblica o nel diritto, soprattutto gli avvocati; quest'uso, seppur ufficiosamente, è corrente anche negli Stati Uniti d'America;